Open d'Afrique du Sud (golf)
 Tournoi de tennis d'Afrique du Sud, parfois appelé Open d'Afrique du Sud